Chrome Dokuro (クローム 髑髏 , Kurōmu Dokuro) est un personnage principal du manga Reborn!.

Apparence et personnalité 

Chrome apparaît tardivement dans la série, malgré son importance, juste au moment de son combat contre l'arcobaleno Mammon. Elle est en effet la détentrice de l'anneau Vongola de la brume. C'est une jeune fille assez réservée et solitaire, qui évite de se faire remarquer. Elle possède toutefois une remarquable volonté.

Chrome est bizarrement très semblable à Mukuro. Elle porte l'uniforme de Kokuyo, se bat avec un trident et a la même coiffure et la même utilisation des illusions que lui. De plus, en rōmaji, son nom est une anagramme de Mukuro Rokudo. Tout semble prouver un lien entre eux deux. En effet, le corps de Chrome peut être contrôlé par Mukuro. De plus, l'un ne peut vivre sans l'autre : Mukuro ne vit qu'à travers Chrome et inversement. D'ordinaire, elle garde le contrôle de son corps, mais quand elle se trouve en danger, Mukuro prend le contrôle de son corps, lui donnant en même temps sa propre apparence. D'après ses propres dires, il aurait obtenu ces pouvoirs en ayant traversé les six cercles de l'enfer.

Ce lien particulier est expliqué par l'enfance de Chrome. Enfant solitaire, elle n'est que peu prise en charge par ses tuteurs. Chrome n'étant qu'un pseudonyme, Nagi de son vrai prénom, a eu un grave accident de la route en voulant sauver un chat. Ses organes internes gravement endommagés ne fonctionnent plus. Elle ne peut être sauvée que par une transplantation d'organe avec une personne de la même famille. La femme qui fait office de tuteur et qui est la seule à être de sa famille refuse totalement cette idée. Elle va même jusqu'à souhaiter la mort de Nagi, sans se soucier du fait que cette dernière entende la conversation de l'autre côté de la cloison. Mukuro, remarquant leur ressemblance, la sauvera en lui remplaçant ses organes par de puissantes illusions. En échange de cela, l'âme de Mukuro sera hébergée dans le corps de Chrome.

Notons que Chrome semble porter beaucoup d'affection envers Tsuna, qu'elle embrassera sur la joue lorsque ce dernier prendra sa défense. Hormis Tsuna, Mukuro, Ken et Chikusa, elle n'affectionne personne et reste très solitaire. Au cours de l'aventure, elle se liera toutefois progressivement aux autres Vongolas, notamment Haru, Kyoko, I-pin et Bianchi, et prendra davantage confiance en elle et ses propres capacités.

Histoire

Arc Kokuyo 

Chrome n'apparaît pas dans cet arc mais il fut révélé que, emprisonné à la suite de son affrontement contre Tsuna, Mukuro sommeillera à l'intérieur de son corps et à la demande de Iemitsu Sawada, le père de Tsuna, elle sera désignée comme la gardienne Vongola de la Brume de Tsunayoshi Sawada.

Arc Vongola VS Varia 

Chrome apparaît juste à temps pour son combat contre Mammon, l'illusionniste des Varia et l'Arcobaleno de la Brume. Elle fait preuve d'une impressionnante maîtrise de ses illusions et est capable de se battre puissamment au corps à corps, ce qui forcera Mammon, qui la sous-estimait au départ, à utiliser le maximum de ses capacités et son Pacifier. Seulement, Mammon remarquera l'intérêt particulier que porte Chrome a son trident et le détruira. Ce qui aura pour curieuse conséquence de supprimer les illusions d'organes de la jeune fille. En danger et dans l'incapacité de poursuivre le combat, Chrome cédera donc sa place a Mukuro. Ce dernier viendra à bout de l'Arcobaleno mais, épuisé, il reviendra dans le corps de Chrome. 

Plus tard, lors de la Bataille du Ciel, Chrome, affaiblie par le virus, sera capturée par Belphegor et Mammon, et gardée en otage pour que les Varia convainquent Gokudera et Yamamoto d'abandonner leurs anneaux. C'est finalement Ryohei qui la délivrera et brisera l'illusion dans laquelle Gokudera et Yamamoto étaient piégés. Elle rejoindra ensuite Tsuna et empêchera Mammon de fuir.

Arc du Futur 

Dans l'arc du futur, on apprendra que la Chrome dans dix ans est portée disparut depuis déjà longtemps. Seulement, la Chrome du passé sera appelée dans le futur, et se réfugiera en Kokuyô. Glo Xinia partira à sa rencontre afin de s'emparer de l'anneau Vongola, semblant d'ailleurs lui porter un vif intérêt. Il prendra le dessus lors du combat, et utilisera une boîte animale libérant une chouette. Cependant, la chouette était possédée par une partie de Mukuro, et ce dernier avait besoin de synchroniser son pouvoir d'illusion avec celui de Chrome afin de reprendre sa forme humaine. C'est là qu'on remarque que de tous les Gardiens de Tsuna, Chrome est la plus rapide pour créer une flamme. Elle y arrivera du premier coup, et avec un minimum d'explication.

Chrome utilisera donc sa flamme de la Brume pour renforcer ses illusions. À tel point qu'elle parviendra alors à produire des illusions faites de chair et capable d'attaquer Mukuro, Ken et Chikusa. Cela lui permit de vaincre Glo Xinia mais elle s'effondrera peu de temps après, aussi bien par fatigue que par mal-nutrition. Elle sera une fois de plus sauvée par Ryohei qui la ramènera à la base de Tsuna. Malheureusement, mais son état empirera lorsque le Mukuro du futur, qui avait infiltré la base Millefiore en se faisant passer pour Leonardo Lippi, sera vaincu par Byakuran. Chrome, aux portes de la mort, sera sauvée par Hibari, qui enfilera la bague du Brouillard au doigt de la jeune fille, lui permettant d'extraire le pouvoir de l'anneau, renforcer ses illusions et ainsi les utiliser afin de créer elle-même ses organes manquants.

Remise sur pied par ses propres illusions et bien qu'encore faible, elle rejoindra le conflit dans la Base Melon sous l'apparence d'un soldat Millefiore. Elle empêchera l'assaut du Dock où Gamma et Gokudera se trouvaient. Elle est accompagnée par Lambo, Tetsuya et I-Pin, tandis qu'Hibari lui se dirige directement vers le laboratoire de recherche.

Prévenue par sa chouette, baptisée Mukurou, elle alertera Hibari de l'attaque de Genkishi, surprenant par ailleurs ce dernier de par ses capacités.

Elle sera par la suite emprisonnée avec les autres gardiens par Irie, avant d'apprendre que ce dernier est de leur côté.

Après avoir été sauvé de la téléportation de la base Melon par la puissance défensive de tous les anneaux Vongola réunis en un même endroit, Chrome recevra (par l'intermédiaire de la machine blanche) une boîte personnelle de type Brume.

Arc Choice 

De retour à la base, malgré sa timidité, Chrome va commencer à se rapprocher d’I-Pin pour ensuite se rapprocher de Bianchi, Kyoko et Haru. Plus tard, elle prendra même le parti de Kyoko et Haru lorsque celles-ci veulent apprendre le secret que leurs cache les autres. Pour son entrainement, c’est Bianchi qui en sera à sa charge sous la décision de Dino. (La suite de son entrainement est resté secret par l’auteur)

Lorsque Choice commencera, Chrome ne sera pas désignée comme combattante et restera ainsi en retrait à observer la bataille. Toutefois, elle se rendra utilise en utilisant la Cambio Forma de sa boîte Vongola, une lentille capable de distinguer les illusions, et s'unira à Tsuna pour lui permettre de trouver le véritable Torikabuto et le vaincre.

Lors de la Bataille Finale, Chrome se retrouvera séparée de ses compagnons, mais ressentira pourtant l'arrivée de Mukuro et partira à sa recherche. En chemin, elle croisera M.M. qui montrera qu'elle hait Chrome mais lui indiquera quand même le chemin pour trouver Mukuro et lui confier la boîte Vongola.

Arc Cérémonie de Succession 

De retour dans le présent, Chrome sera suivi par Julie Kato, un membre de la Shimon Famiglia qui lui fera des avances qu'elle refusera. Un soir, Chrome et les autres gardiens Vongola apprennent avec horreur que Yamamoto Takeshi s'est fait grièvement blessé par un ennemi qui cherche à saboter la Cérémonie de Succession. Reborn demande alors à Chrome de créer un faux Yamamoto pour que la cérémonie est toujours lieux et ainsi trouver le véritable coupable du crime. Le jour de la Cérémonie, la Shimon Famiglia se révèle être les véritables ennemis et contre-attaques les Vongola pour reprendre le "Pêché". Chrome se fera battre par Enma Kozato et enlever par Julie. Dans l'île des Shimon, Julie lui proposera de mettre de nouveau vêtements pour faire soi-disant "connaissance" ce qui contrariera Adelheid Suzuki.
Malheureusement pour la jeune fille, Chrome découvrira bientôt que Julie Kato est en réalité Daemon Spade, le Gardien Vongola de la Brume de la première Génération, et se fit hypnotiser par celui-ci. 

Juste après la défaite d'Adelheid Suzuki contre Hibari Kyoya, Daemon et elle feront face à Tsuna Sawada, Gokudera Hayato, Reborn et Hibari. Yamamoto Takeshi, guéri mystérieusement de ses blessures arrivera sur les lieux et engagera un combat contre Daemon Spade. Juste au moment où Yamamoto allait porter le coup final à Daemon, Chrome, toujours possédée, s'interpose et stop l'attaque du jeune homme. Après cela, Yamamoto décide de lui donner son équipement Vongola Brume en lui disant qu'ils seront toujours là pour l'attendre juste avant qu'elle et Daemon quittent le terrain. Le lendemain, après que l'anneau Shimon a été complètement éveillé, Daemon Spade ligote Chrome et décide de libérer son esprit de son contrôle. Juste après que la jeune fille a repris sa conscience, Daemon lui fait part de sa tactique pour attirer Mukuro Rokudo jusqu'à lui. Pour cela il va mettre en danger de mort Chrome en lui retirant ses organes faites d'illusions. Tout de suite après, Mukuro arrive sur les lieux par le biais du corps de Chrome et engage un combat d'illusionniste contre Daemon Spade. À la fin du combat, Tsuna Sawada et ses amis arrivent sur le terrain et apprennent avec étonnement que Mukuro a réussi à vaincre facilement Daemon Spade. Celui-ci quitte aussitôt le corps de la jeune Chrome. En se réveillant, Chrome demande au Vongola qu'est-ce qu'il advenu de son bien-aimé Mukuro. Ils lui répondent que Mukuro a déjà vaincu Daemon et celle-ci tire un sourire, réjouit. Toutefois, peu de temps après, Chrome et les autres apprendront à leurs dépens que le premier gardien Vongola de la Brume est toujours en vie et que celui-ci a fait exprès de perdre afin de se faufiler, sans soucis, dans le corps inanimé de Mukuro Rokudo toujours emprisonné dans la prison Vendicare. Mukuro, sans son corps d'origine, est contraint de rester dans le corps du Hibou, la boîte Vongola de la Brume.

Pouvoirs et armes 
Son arme principale est un trident, dont elle ne se sépare jamais. Douée au combat au corps à corps, elle est toutefois avant tout une illusionniste, et peut, comme Mukuro, utiliser les Six Voies de la Réincarnations (à l'exception de la dernière voie, puisque ne possédant pas la Balle de Possession). Toutefois, on ne l'a pour le moment vue utiliser uniquement deux Voies.

Équipement 

 Anneau Vongola de la Brume : Chrome l'a remporté au cours de la bataille de la Brume contre Mammon de la Varia. Grâce à cette bague, Chrome peut émettre des Flammes de type Brume pour utiliser la capacité "Construction " qui peut dissimuler l'utilisateur ou aider à détecter les ennemis. L'anneau lui permet également de renforcer ses illusions, notamment celles de ses organes. À la fin de l'Arc du Futur, Chrome a hérité de la nouvelle et véritable forme de cet anneau.

 Boite Vongola du Brouillard - Gufo della Nebbia : Mukurou
Identique au précédent Hibou seulement celui-ci porte une légère armure au niveau des ailes, des pattes et de la tête. Il apparait la première fois lorsque la famille Vongola doit produire cinq millions de Fiamma Volts pour participer au Choix. 

 Les lentilles démoniaque de Daemon Spade : C'est la "Cambio Forma" de Chrome. Mukurou se transforme alors en un ensemble de trois lentilles ailées. Ces lentilles ont la capacité de voir à travers même les plus puissants illusions, même celles de Torikabuto alors qu'il avait fait usage de sa boîte de sanglante. Elles permettent également à Chrome de déceler les faiblesses et le statut de l'ennemi. Il est également implicite que le premier gardien Vongola du brouillard pouvait faire d’autre chose avec mais ce n'est pas montrer pour l’instant. 

 Boucle d'oreille de la brume version x : Formé à partir de l'anneau Vongola de la Brume et de l'anneau de l'animal Vongola de la brume (Maemkurou). Lorsque la "Cambio Forma" est activée, ces boucles d'oreilles prennent la forme d'un khakhara (bâton de moine). Grâce à ce bâton, les illusions de Chrome/Mukuro sont beaucoup plus puissantes et plus tenaces.

Techniques 

 Première ( 一) - Royaume de l’Enfer : Ce domaine lui accorde le pouvoir de créer des illusions. C'est la voie la plus utilisée par Chrome

 Second (二 ) - Royaume des Fantômes Affamés : Ce domaine lui accorde le pouvoir d'utiliser les compétences des autres quand elle a le contrôle de ces personnes. Elle est parfaitement en mesure d'accomplir leurs attaques signature. (Jamais vue)

 Troisième ( 三) - Royaume des Animaux : Ce domaine lui accorde le pouvoir d’invoquer et de contrôler des animaux (mortelles en autre). Elle l'utilisa pour faire apparaître des serpents sur Mammon lors de leur combat.

 Quatrième ( 四) - Royaume de l’Ashura : Ce royaume augmente ses compétences de combat. Lors de l'utilisation de ce savoir-faire, une sombre flamme entoure son œil droit.(Jamais vue)

 Cinquième (五) - Royaume des Humains : Ce royaume augmente son aura de combat, donc sa force. Considéré comme le plus dangereux des Six Royaumes, quand Chrome entre dans ce royaume, elle perce physiquement son œil droit. Une type d'aura, ressemblant à la flamme de dernière volonté entoure tout le corps de Chrome, mais contrairement à la vraie flamme de dernière volonté, cette aura en soi, ne pose pas de danger, car elle représente seulement l'esprit de combat de Chrome. (Jamais vue)

 Cortine Nebbia : Chrome est capable de créer une barrière de brume grâce à sa Flamme de Dernière Volonté qui empêche quiconque déjà piégé, d'en ressortir.

Divers 

 Chrome signifie "métallique" en anglais et Dokuro signifie «crâne» en japonais. Cela explique le crâne dessiné dans son bandage.
 Le romaji japonais de son nom, "Kurōmu Dokuro", est une anagramme de Mukuro Rokudo.
 le véritable nom de Chrome est Nagi. "Nagi" signifie «calme» en japonais.
 Dans le Reborn! Fandom, Chrome est assimilé au nombre 96, à l'opposé de Mukuro qui est 69.
 Depuis sa naissance, Chrome a les joues qui rougissent simultanément.
 Dans le dernier sondage de popularité de Reborn!, elle s'est classée . Dans le sondage précédent elle arrivait . Enfin, dans le grand sondage de popularité féminine, Chrome se classe . Cela fait d'elle le personnage féminin le plus populaire.
 Chrome n'aime pas l'ananas, mais ironie du sort, sa coupe de cheveux est en forme d'annanas.
 Comme Mukuro Rokudo, Chrome adore le chocolat. D'ailleurs, elle ne se nourrit que de barre chocolatées.
 En 2009, dans le sondage du "Top 5 des personnages les plus courageux", Chrome obtient la .
 D'après Reborn, Chrome se débrouille mieux en illusion que Mukuro.
 Dans le Haru Haru Dangerous, Chrome révèle qu'elle se douche souvent dans les bains publics, car il n'y a pas de salles de douche dans Kokuyo Land. Comme elle a la peau sensible, elle porte également une lotion avec elle.

Références 

Personnage de Reborn!